Köstner ist der Familienname folgender Personen:
 August Köstner (1912–1982), deutscher Ringer
 Hans Köstner (1918–2011), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Inga Köstner (* 1979), deutsche Politikerin (Linke), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Joseph Köstner (1906–1982), österreichischer Bischof
 Lorenz-Günther Köstner (* 1952), deutscher Fußballtrainer
 Nikolai Köstner (1889–1959), estnischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Sascha Köstner (* 1975), deutscher Tischtennisspieler
 Walter Köstner (* 1936), deutscher Fechter

Köstner steht außerdem für:
 Richard Köstner, Firmengruppe aus Neustadt an der Aisch

Siehe auch:
 Kostner